«Отсчёт утопленников» () — фильм Питера Гринуэя, получивший в 1988 году приз 41-го Каннского кинофестиваля «За лучший художественный вклад».

Вариант перевода названия, предложенный А. Михалёвым, — «Утопая в числах».

Сюжет 
Фильм открывается сценой, в которой прыгающая через скакалку девочка считает звёзды на небе. Она останавливается на сотой звезде.

Три женщины — мать, дочь и племянница, носящие одно и то же имя Сисси Колпитц, уставшие от своих мужей, поочерёдно топят их — в ванне, в море и в плавательном бассейне. Друг семьи Колпитц судмедэксперт Мэджетт, рассчитывая завоевать взаимность одной из женщин, выдаёт каждую смерть за несчастный случай. Но все три женщины отказывают Мэджетту в отношениях.

Сын Мэджетта Смат, увлечённый разнообразными играми и подсчётом всего на свете — от листьев на дереве до сбитых на дороге животных, в свою очередь терпит неудачу в любви к девочке со скакалкой. Мэджетт становится подозреваемым в ряде преступлений. Девочку со скакалкой сбивает машина.

Три Сисси решают избавиться от Мэджетта. Вместе с Мэджеттом они приплывают на лодке на середину реки. В это время Смат, узнавший о гибели девочки, устраивает на берегу фейерверк и вешается. Под сполохи ракет Сисси Колпитц бросают урны с прахом своих мужей в воду и покидают лодку, открыв на её дне дырку. Женщины уплывают, оставив Мэджетта тонущим.

Художественные особенности 
Сцена с прыгающей через скакалку девочкой, заканчивающей свой подсчёт на сотой звезде, задаёт правила игры фильма — число 100 лежит в основе структуры произведения. Так, на протяжении фильма можно увидеть все числа от 1 до 100, причём числа возникают в совершенно неожиданных местах. По словам Гринуэя, в комнате Смата присутствуют сто вещей, английские названия которых начинаются с S, а в комнате Мэджетта — сто вещей, начинающихся с M.

В ролях 
 Сисси Колпитц 1, мать — Джоан Плаурайт
 Сисси Колпитц 2, дочь — Джульет Стивенсон
 Сисси Колпитц 3, племянница — Джоэли Ричардсон
 Генри Мэджетт, судмедэксперт — Бернард Хилл
 Смат, сын Мэджетта — Джейсон Эдвардс
 Джейк — Брайан Прингл
 Харди — Тревор Купер
 Беллами — Дэвид Моррисси
 Грегори — Джон Роген
 Тейген — Пол Муни
 Нэнси — Джейн Гарнетт
 Иона Богнор — Кенни Айрленд
 Моисей Богнор — Майкл Персивал
 Миссис Харди — Джоанна Диккинс
 Марина Беллами — Джанин Дувитски

Создатели фильма 
 Автор сценария и режиссёр — Питер Гринуэй
 Продюсеры — Кес Касандер и Денис Уигмен
 Оператор-постановщик — Саша Верни
 Художники-постановщики — Бен ван Ос и Ян Рулфс
 Костюмы — Дин ван Стрален
 Композитор — Майкл Найман
 Звукорежиссёр — Гарт Маршалл
 Монтаж — Джон Уилсон

Интересные факты 
Музыка к фильму написана композитором-минималистом Майклом Найманом и основана на темах из Sinfonia Concertante in E flat, K364 Моцарта. Моцартовский оригинал можно услышать сразу после очередного утопления.

Фильм снят в окрестностях Саусолд (Саффолк, Англия).

Ссылки

Примечания

Источники 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Нидерландов
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Нидерландов
Кинокомедии 1988 года
Фильмы Питера Гринуэя
Фильмы на английском языке